Коммерческий кодекс — свод норм торгового права.

 Коммерческий кодекс Германии.
 Коммерческий кодекс Республики Корея.
 Коммерческий кодекс Франции.